Miejscowości w USA:
 Damascus – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Damascus – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Early
 Damascus – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Damascus – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning
 Damascus – miejscowość w stanie Oregon, w hrabstwie Clackamas
 Damascus – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Damascus (ang. Damascus Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Henry
 Damascus (ang. Damascus Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne